

Patronymes 
 Luigi Montabone (? - 1877), un photographe italien.

Toponymes 
 Montabone, une commune italienne.
 Montabon, une commune française, du département de la Sarthe.